Sáez est une forme contractée du patronyme hispanique , lui-même dérivant d'une contraction du patronyme .

 Adrián Sáez (1986- ), coureur cycliste espagnol ;
 Daniel Luis Sáez (1994-), footballeur cubain ;
 Elisa García Sáez (1916-1936), infirmière syndicaliste et militaire républicaine espagnole tuée durant la guerre d'Espagne;
 Héctor Sáez (1946-), acteur mexicain ;
 Héctor Sáez (1993-), coureur cycliste espagnol ;
 Iñaki Sáez (1943-), joueur puis entraîneur espagnol de football ;
 Irene Sáez (1961- ), femme politique et mannequin vénézuélienne ;
 Lorenzo Sáez (1969- ), footballeur argentin ;
 Manuel Sáez (1961- ), plasticien espagnol ;
  (1841-1918), entrepreneur espagnol ;
 Ramón Sáez (1940-2013°, coureur cycliste espagnol ;
 Vicente Aroca Sáez (1961-), homme politique espagnol.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique